«Я тебя не отдам» — песня российской группы Serebro, выпущенная 20 января 2014 года в качестве пятого сингла в поддержку альбома «Сила трёх». Песня является одним из главных хитов группы, сравнимая по популярности с треком «Мама Люба». Сингл возглавил российский радиочарт, продержавшись там 51 неделю. Композиция является одним из главных хитов на территории стран СНГ в 2014 году.

Запись и релиз 
Первые слухи о том, что Serebro готовятся к выпуску сингла в новом составе стало известно ещё в конце 2013 года. 9 января был открыт предзаказ в iTunes и выпущен отрывок песни. По утверждениям Ольги Серябкиной, которая написала основную часть текста песни, композиция является гимном женской дружбы, которая живёт в Serebro. Также в написании текста принимал участие Максим Фадеев, он же написал музыку и спродюсировал трек. 20 января песня стала доступна на всех цифровых площадках.

Музыкальное видео 
Премьера видеоклипа состоялась 13 марта 2014 года. Режиссёром выступил Игорь Шмелев, ранее уже снявший для группы клип «Мало тебя». 31 марта вышел бекстейдж со съёмок. 5 апреля также состоялась премьера EMO-версии — первого монтажа после первого дня съёмок. Клип был тепло принят поклонниками. По сюжету, клип повествует о женской дружбе, в течение всего клипа девушки держатся вместе и изображают различные эмоции. Первое публичное выступление состоялось 13 февраля на «Big Love Show», там же Елена Темникова заявила, что в декабре у неё заканчивается контракт и она покидает группу, что также вызвало интерес у публики. На данный момент клип имеет более 45 миллионов просмотров.

Критика

Награды 
В 2014 году композиция удостоилась «Реальной премии MusicBox» в номинации «Лучшая песня». Также она стала лауреатом фестиваля «Песня года». В 2015 году сингл удостоился номинации «Самое сексуальное видео» Премии RU.TV и номинаций «Лучшая песня» и «Лучшее видео» Премии Муз-ТВ.

Коммерческий успех

Участники записи 
 Елена Темникова
 Ольга Серябкина
 Дарья Шашина

Примечания

Ссылки 
 Видеоклип 

Синглы, возглавлявшие хит-парад России